Miejscowości w USA:
 Duluth – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Gwinnett
 Duluth – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Duluth – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark

Gminy w USA:
 Duluth (ang. Duluth Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis